Фрейзер, Хью:
 Фрейзер, Хью (1877—1938) — шотландский хоккеист на траве, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908 года.
 Фрейзер, Хью (род. 1950) — британский киноактёр.
 Фрейзер, Хью (1795—1865) — ирландский художник-пейзажист.